Чемпіонат Угорщини з футболу 2014—2015 — 113-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (у три кола). Титул чемпіона вдруге здобув Відеотон.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Угорщини 2014—2015
2. Клуб Дьйор був понижений у класі після сезону через фінансові проблеми та проблеми з ліцензією.
3. Клуби Кечкемет, Ньїредьгаза та Печ були понижені у класі після сезону через проблеми з ліцензією.
4. З клубу Дунауйварош було зняте 1 очко.

Позначення:

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2014-2015
Угорщина
Угорщина
2014 в угорському спорті
2015 в угорському спорті